De Kalb of DeKalb kan verwijzen naar heel wat plaatsen en instellingen in de Verenigde Staten. Al deze plaatsen zijn genoemd naar de Beierse baron Johann de Kalb, die in Franse dienst streed als generaal-majoor. Hij sneuvelde aan de zijde van de Amerikaanse revolutionairen in de slag bij Camden.

Plaatsen
 Gemeenten in de Verenigde Staten:
 DeKalb (Illinois), de grootste gemeente met deze naam
DeKalb High School (Illinois), een middelbare school in deze gemeente
 De Kalb (Mississippi) (in Kemper County)
 De Kalb (Missouri) (in Buchanan County)
 De Kalb (New York) (in St. Lawrence County)
 DeKalb (Ohio)
 De Kalb (Texas) (in Bowie County)
 County's in de Verenigde Staten:
 DeKalb County (Alabama) (hoofdplaats: Fort Payne)
 DeKalb County (Georgia) (hoofdplaats: Decatur)
 DeKalb County (Illinois) (hoofdplaats: Sycamore)
 DeKalb County (Indiana) (hoofdplaats: Auburn)
 DeKalb County (Missouri) (hoofdplaats: Maysville)
 DeKalb County (Tennessee) (hoofdplaats: Smithville)
 Enkele (vlak bij elkaar gelegen) plekken in de stad New York:
 DeKalb Avenue (Fourth Avenue Line), een metrostation in Brooklyn, New York
 DeKalb Avenue (Canarsie Line), een halte op lijn  van de New Yorkse metro, ter hoogte van Wyckoff Avenue
 DeKalb Avenue (Fourth Avenue Line), een halte op de lijnen  van de New Yorkse metro, ter hoogte van Flatbush Avenue
 B38 DeKalb/Lafayette Avenues, een busroute van het New York City Bus-netwerk, vroeger bekend als DeKalb Avenue Line
 Townships in de Verenigde Staten:
 DeKalb Township (DeKalb County, Illinois)

Schepen
 USS Baron DeKalb (1861), een met ijzer beklede kanonneerboot uit de Amerikaanse Burgeroorlog. Deze was eerder bekend als de USS Saint Louis maar omgedoopt na de heldendood van baron de Kalb
 USS DeKalb (ID-3010), een troepenschip van de U.S. Navy uit de Eerste Wereldoorlog, oorspronkelijk gebouwd als het Duitse postschip Prinz Eitel Friedrich
 USS DeKalb County (LST-715), een landingsschip voor tanks van de U.S. Navy uit de Tweede Wereldoorlog

Andere naamdragers
 DeKalb High School, de naam van verschillende middelbare scholen in de Verenigde Staten
 DeKalb-Peachtree Airport (PDK), een luchthaven in Chamblee (DeKalb County, Georgia)
 DeKalb School of the Arts, een magnet school (d.i. een gespecialiseerde domeinschool) in DeKalb County (Georgia), bij Atlanta
 De DeKalb receptor, een fictioneel toestel in het sciencefictionkortverhaal Waldo van Robert A. Heinlein
 DEKALB Genetics Corporation, een producent van hybride maiszaad